Москале́нко — украинская фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 
 Москаленко, Алексей Прокофьевич (1895—1961) — советский военачальник, генерал-майор.
 Москаленко, Алексей Трофимович (1921—2014) — российский религиовед и философ.
 Москаленко, Анатолий Захарович (1934—1999) — украинский писатель.
 Москаленко, Анатолий Иванович (род. 1942) — советский и украинский партийный деятель.
 Москаленко, Анна Николаевна (1918—1981) — советский археолог, исследователь славянских древностей Подонья.
 Москаленко, Антонина Ивановна (1919—2015) — советская и украинская театральная актриса.
 Москаленко, Борис Константинович (1902—1973) — советский ихтиолог, доктор биологических наук, исследователь озера Байкал, известный специалист по сиговым рыбам Субарктики.
 Москаленко, Валентин Иванович (1908—1984) — заместитель министра МГБ ЭССР.
 Москаленко, Василий Васильевич (1938—2010) — советский футболист.
 Москаленко, Владимир Иванович (в монашестве Антоний; род. 1940) — архиерей РПЦ.
 
 
 Москаленко, Всеволод Анатольевич  (1928—2018) — советский и молдавский физик-теоретик.
 Москаленко, Вячеслав Николаевич (род. 1980) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Москаленко, Галина Павловна (род. 1954) — учёный.
 Москаленко, Георгий Васильевич (1918—1991) — Герой Советского Союза.
 Москаленко, Евгения Борисовна (род. 1967) — российская актриса театра, народная артистка Республики Марий Эл.
 Москаленко, Екатерина Петровна — депутат ВС СССР.
 
 Москаленко, Каринна Акоповна (род. 1954) — российский адвокат.
 Москаленко, Кирилл Семёнович (1902—1985) — Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 Москаленко, Константин Александрович (1917—1984) — советский учёный-педагог-новатор.
 Москаленко, Лариса Витальевна (род. 1963) — советская яхтсменка.
 Москаленко, Митрофан Иванович (1896—1966) — советский военачальник, генерал-полковник береговой службы.
 
 
 Москаленко, Святослав Анатольевич (1928—2022) — советский и молдавский физик.
 Москаленко, Степан Константинович (1917 — ?) — советский футболист.
 Москаленко, Фёдор Михайлович (1921—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Москаленко, Эдуард Владимирович (род. 1971) — российский гандболист.
 
 Москаленко, Ярослав Николаевич (род. 1975) — украинский политик.

Топоним 
 Москаленко — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

См. также 
 Москаль (значения)
 Москалёв

Примечания